В 1991/92 годах состоялся 37-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей впервые получила «Барселона», победившая в финале в дополнительное время «Сампдорию». Это был последний турнир с названием Кубок европейских чемпионов, начиная со следующего розыгрыша УЕФА сменила наименование и представила Лигу чемпионов. Но уже в этом сезоне появился групповой этап, в котором восемь добравшихся до него клубов были разделены на две группы, а победитель каждой из них вышел в финал.

Сезон был отмечен возвращением английских клубов после пятилетней дисквалификации, вызванной Эйзельской трагедией. Их дисквалификация закончилась годом раньше, но «Ливерпуль», дисквалифицированный на 6 лет, в предыдущем сезоне стал чемпионом Англии и не мог выступать в Кубке чемпионов.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Групповой этап

Группа А

Группа В

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1991/92 на сайте УЕФА
 Кубок чемпионов 1991/92 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1991/92 на сайте RSSSF

1991
Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году